Dit is een overzicht van alle interlands die het Belgische voetbalelftal ooit speelde.

 1900-1919
 1920-1939
 1940-1959
 1960-1979
 1980-1999
 2000-2009
 2010-2019
 2020-2029

Statistieken 
 Bijgewerkt tot en met de interland tegen  Wales op 16 november 2021.

Records

Meeste wedstrijden

Meeste gewonnen wedstrijden

Meeste gelijk gespeelde wedstrijden

Meeste verloren wedstrijden

Meest gemaakte goals (voor)

Meest gemaakte goals (tegen)